Bamse är en svensk serietidning. Den startades 1973 och är helt inriktad på Bamse och andra serier skapade av Rune Andréasson. Tidningen har undertiteln "världens starkaste björn". Versioner av serietidningen har givits ut i ett antal olika europeiska länder.

Historik
Tidningen har kommit ut sedan 1973, vilket innebär att den numera ligger på tiotopplistan över Sveriges äldsta fortfarande publicerade serietidningar. Numera (2018) ges den ut med 20 nummer per år.

Åren 1984–1992 hade tidningen sin största popularitet, räknat i upplagesiffror. Under denna period låg tidningens upplaga på över 200 000 ex per nummer, därmed tidvis högre än största konkurrenten Kalle Anka & C:o.

Utländska editioner
I början av 1990-talet, efter att Egmont tagit över tidningen, expanderade utgivningen till ett antal andra europeiska länder.

1993 gavs tidningen ut på elva språk, med en sammanlagd tryckupplaga på 1,5 miljoner exemplar. Förutom på svenska gavs den då ut på norska, danska, finska, tyska (som Tino Tatz), polska, tjeckiska (Superméďa Medulín), slovakiska (Macko Medko), ryska (Бамси, Bamsi), rumänska och bulgariska. Tidningen hade dessförinnan även funnits på nederländska (1979–1990) och ungerska (under titeln Berci). Sedan nr 8/2013 finns Bamsetidningen även i nordsamisk översättning.

Satsningen i Östeuropa varade dock i de flesta fall inte särskilt länge. Utgivningen i Ryssland inleddes 1992 och upphörde 1996. Den ryskspråkiga tidningen, som gavs ut av Egmont, lanserades på en marknad som redan hade tecknade björnar som Nalle Puh och andra. Dessutom sågs titelfigurens beteende av många som onödigt socialistisk. Utgivaren fick redan från starten känna av de osäkra förhållandena i "det nya" Ryssland; lastbilen med upplagan till första numret stals och försvann spårlöst.

Faksimilutgivning
De första 30 årgångarna återutgavs i faksimil 2000–2014 i bokserien Bamsebiblioteket (60 volymer).

Förlag
Tidningen har utgetts på följande förlag:
Williams förlag: 1/73-5/76
Semic Press: 6-10/76
Atlantic förlag: 1/77-4/82
Rune A-serier 5/82-7/88
BAMSE Förlaget 8/88-7/90
Egmont Kärnan: 8/90-

Utgivningsstatistik (Sverige)

Medarbetare

Personer med centrala uppdrag

Ansvarig utgivare

Ordinarie omslagstecknare

Tidslinje

Manuskreatörer och bildskapare (ej komplett)

Kommentarer:
Kreatörerna var företrädesvis anonyma fram till 1999.
Uppgifterna i tabellen bygger huvudsakligen på vad som uppgetts i själva tidningen och/eller faksimilbokserien Bamsebiblioteket.
Kreatörsnamnen för Bamse 8/1990–18/2002 redovisas konsekvent på separata sidor i Bamsebiblioteket volym 36–60 (2010–2014).
En lista över medverkande kreatörer 1973–2006 finns längst bak i Bamsebiblioteket: Bamses bästa volym 2 (2006); där anges namn, vilken årgång kreatören debuterat i, ifall vederbörande arbetat med text och/eller bild samt ifall medarbetaren var aktiv per 1 juni 2006. Samtliga dessa namn återges i tabellen ovan.

Priser och utmärkelser
1979 – hedersdiplom i samband med Stora Journalistpriset (till Bamses chefredaktör Rune Andréasson)
2000 – Svenska Serieakademins Adamson-diplom (till Bamses chefredaktör Jan Magnusson)
2004 – Seriefrämjandets Unghunden-plakett (till Bamse-redaktionen)
2017 – Tidskriftspriset i kategorin "Årets tidskrift populärpress print"

Referenser

Noter

Tryckta källor
  (Artikelblock.)

 (Artikeln är opaginerad, fem sidor lång.)

Webbkällor

Svenska serietidningar
Bamse
Serietidningar startade 1973